Јелеч може бити:

 Јелеч рашки (тврђава), средњовјековна тврђава на планини Рогозни код Новог Пазара, Република Србија
 Јелеч дрински (тврђава), средњовјековна тврђава у општини Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина

или

 Јелеч (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Јелеч (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ